Argentre (merk), een historisch Frans motorfietsmerk
Argentré, een gemeente in het Franse departement Mayenne